Espoon Palloseura (EPS) – fiński klub hokeja na lodzie
 Espoon Palloseura (EPS) – fiński klub piłki nożnej